Masgrau (Sant Vicenç de Torelló), masia a Sant Vicenç de Torelló (Osona)    
 Masgrau (Tavèrnoles), masia a Tavèrnoles (Osona) 
 Fina Masgrau i Plana, mestra i escriptora catalana, especialitzada en literatura infantil
 Joan Masgrau i Marcet (Barcelona, 1912 - Viladecans, 2003), alcalde de Viladecans (1979 - 83)
 Joan Masgrau i Miquel (Barcelona, 1903 – 1971), futbolista català de la dècada de 1920
 Pilar Masgrau Gomollón (Barcelona, 1934), infermera